Bob a Bobek – králíci z klobouku – czeski serial animowany, emitowany od 1979 roku. Za reżyserię odpowiadali Václav Bedřich i Miroslav Walter, a za scenariusz – , Vladimír Jiránek i Jaroslav Pacovský. Serial opowiada o przygodach dwóch królików: Boba i Bobka.

Serial został zakończony w 2005 roku. Łącznie liczy 91 odcinków i 1 odcinek specjalny.

Opis fabuły 
Bob i Bobek to dwa króliki, które mieszkają w czarodziejskim kapeluszu. Bob jest większy, mądrzejszy i często pełni rolę starszego brata. Bobek jest mniejszy, bardziej nieśmiały, ale sprytny i pomysłowy. Oba króliki mają oryginalne pomysły, które to jednak często wpędzają je w kłopoty, co jest podstawą dla komiksowej fabuły. Choć większość bohaterów okazuje dobre maniery, serial nie jest w żaden sposób moralistyczny, króliki też psocą i mają negatywne cechy.

Wersja polska 
Serial został wydany na DVD.

Wersja polska: GMC Studio

Wystąpili:
 Aleksander Gawek –
 Bob,
 Bobik
 Andrzej Chudy – różne role

Lista odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Bob a Bobek – králíci z klobouku w bazie ČSFD 

Czechosłowackie telewizyjne seriale animowane
Czeskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1979
Seriale telewizyjne zakończone w 2005